«Эспен в королевстве троллей» () — норвежский приключенческий фильм-фэнтези 2017 года режиссёра Миккеля Бранне Сандемусе. В главной роли Вебьёрн Энгер. Премьера фильма состоялась 29 сентября 2017 года. Совместное производство с чешской производственной компанией Sirene Film и ирландской Irish Subotica Entertainment.

Сюжет 
По традиции норвежский король должен выдать свою дочь замуж до её восемнадцатилетия, иначе она станет женой тролля, который живёт в горах. Повзрослевшая принцесса Кристин не верит легенде, отказывается выходить за датского принца Фредерика и сбегает из дворца. Но тролль действительно просыпается и похищает девушку. Тем временем крестьянский сын  случайно сжигает семейную избушку. Денег на строительство нового дома у его отца нет, и он посылает Эспена и его старших братьев Пьера и Пола на поиски принцессы, за спасение которой король пообещал большую награду — принцессу в жёны и полцарства в придачу. Три брата собираются убить Короля под горой и заслужить награду.

В ролях 
 Вебьёрн Энгер — 
 Эли Харбо — принцесса Кристин
 Аллан Хайд — датский принц Фредерик
 Мадс Петтерсен — Пьер Аскеладден
 Элиас Хольмен Соренсен — Пола Аскеладден
 Гискен Арманд — Стуббекерринга
 Гард Б. Эйдсвольд — король Эрик
 Торбьёрн Харр — отец Аскеладден
 Ида Урсин-Хольм — Хульдра
 Артур Бёрнинг — Гуннар
 Насрин Хусрави — официантка в харчевне
 Антонио де ла Крус — Весле-Ян

Прокат и критика 
Фильм занял второе место по посещаемости (354 034 человек) в Норвегии в 2017 году, собрав в прокате 4,23 млн долларов.

Норвежский таблоид «Верденс ганг» охарактеризовал героев как «более или менее».

Примечания 

Фильмы 2017 года
Фильмы Норвегии в жанре фэнтези
Приключенческие фильмы Норвегии
Детские фильмы Норвегии
Фильмы на норвежском языке